Aires ou Doraci Aires de Arruda é um cantor de música popular brasileira.

Compositores do estado de São Paulo